este un fotbalist japonez care în prezent evoluează la clubul Júbilo Iwata.

Statistici carieră

Club
La 15 aprilie 2011

*Include Japanese Super Cup, UEFA Cup.

Internațional

Goluri internaționale

Palmares

Club
Kyoto Purple Sanga
Emperor's Cup (1): 2002
J. League Division 2 (1): 2001

Cupa Asiei AFC (1): 2011
Cupa Kirin (1): 2008

Note

Legături externe
Matsui Daisuke Official Site 
AS Saint-Étienne Player Profile 
FrenchLeague.com Player Statistics
Rising Sun News profile

Japonezi în viață
Fotbaliști japonezi
Fotbaliști internaționali japonezi
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Bulgaria
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia
Fotbaliști ai cluburilor din Japonia
Fotbaliști ai cluburilor din Polonia
Mijlocași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010